Неклепаев - фамилия:

 Неклепаев, Борис Николаевич (1926—2005) — советский и российский учёный, доктор технических наук, профессор.
 Неклепаев, Евгений Андреевич (1898—1964) — советский военный историк и педагог.
 Неклепаев, Николай (1888—?) — российский легкоатлет.

См. также 
 Клепачев